Водный — посёлок городского типа в Республике Коми России. Входит в состав городского округа Ухта.

Население — 6244 жителей (2016 год).

География 
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 27 км.

История 
Статус посёлка городского типа — с 1944 года.

Экономика 
На месте нынешнего поселка с 1931 г. до 1956 г. работал завод, продукцией которого был радий.

В настоящее время на территории поселка действуют ОАО Ухтинский электрокерамический завод «Прогресс».

Население

Примечания

Ссылки 
http://vodny-uhta.ru/  - фотоархив поселка Водный

Посёлки городского типа Коми
Населённые пункты городского округа Ухта